Ма́рк Льво́вич Дерба́ремдикер ( — Мотл Дерба́ремдикер; также Мордхе, Мордехай; 9 июля 1920, Бердичев — 16 октября 2007, Киев) — изобретатель, химик, кандидат химических наук. Автор более 80 авторских свидетельств. «Лучший изобретатель лёгкой промышленности СССР». Активный участник общинной жизни Киева. Один из основателей Еврейского Соломонового университета (а также преподавал в нём идиш и курс история Хасидизма).

Биография 
Родился 9 июля 1920 года у Перл (Жемчужины) Ойзеровны Дербаремдикер (в девичестве Квенцель; 1890, Бердичев — 27 ноября 1952, Киев) и Леви-Ицхака Дербаремдикера (1887, Бердичев — 5 марта 1972, Киев). Пеарл и Леви-Ицхак поженились в 1912 году в Бердичеве. Марк Львович Дербаремдикер — прямой потомок цадика Лейви-Ицхока из Бердичева. Учился в хедере.

В июне 1941 года с отличием окончил Киевский технологический институт лёгкой промышленности (химико-технологический факультет). Из-за проблем со здоровьем не смог пойти в армию, но во время войны выполнял военные заказы в должности главного инженера Орского кожевенного и овчинного завода, получив звание инженера-лейтенанта.

В течение нескольких лет преподавал идиш (язык и литературу) на разных курсах (среди прочих и в Киевском Соломоновом Университете. В 1990-е годы активно участвовал в общественной жизни еврейской общины Киева и Украины. В течение многих лет собирал еврейский фольклор.

Скончался Марк Львович 16 октября 2007 года в городе Киеве. В связи со смертью соболезнования выразили следующие организации:
 Объединение Международного украинского союза участников войны по связи с ветеранами Государства Израиль
 Киевская организация фронтовиков при Еврейском Совете Украины
 Руководители Киевской воскресной школы по изучению языка идиш
 Еврейская Конфедерация Украины
 Объединение иудейских религиозных организаций Украины
 Газета «Еврейский Обозреватель»

Творчество 
Автор 140 научных публикаций. Опубликовал, на разных языках, ряд работ по языкознанию идиш и истории на Украине, США, Польше, России, Израиле и др. странах.
Во время сотрудничества с Украинским центром изучения истории Холокоста опубликовал ряд статей в бюллетене «Голокост і сучасність». Кроме этого, писал так же и на ненаучные темы, к примеру:
 М. Л. Дербаремдикер. Марк Дербаремдикер Бердичев — Еврейский город.
 М. Л. Дербаремдикер. Наглядный урок Холокоста.

Автор публицистических работ на идише и карманного украинско-идиш словаря на 6 тысяч слов.

Книги 
 М. Л. Дербаремдикер, Э. Н. Мартынова. Новые жирующие вспомогательные материалы в кожевенном производстве. М. Лёгкая индустрия, 1978.
 Марк Дербаремдикер, Дмитрий Тищенко. Украинско-идиш словарь на 6 тысяч слов. Киев, 1996.

Семья 
 Брат (старший) — Абрам Львович Дербаремдикер (16 апреля 1913, Бердичев — 16 февраля 2004 года, Нью-Йорк).
 Брат (младший) — Ян Львович Дербаремдикер (род. 20 апреля 1923 года, Бердичев).
 Дочь — Суламифь Марковна Дербаремдикер (род. 29 декабря 1950 года, Киев).

Избранные патенты 
Автор 80 патентов, среди них:
 Способ получения жирующих средств для кожи 05.09.1975 г. № документа 00483435
 Состав для покрытия кожаной обуви 25.11.1976 г. № документа 00536206
 Способ получения полифункциональных кислородсодержащих соединений 25.04.1976 г. № документа 00511312
 Состав для жирования кожи 25.09.1977 г. № документа 00573502
 Состав для жирования кож и способ его производства 07.10.1980 г. № документа 00768811
 Способ отделки поверхности кожи 15.09.1980 г. № документа 00763470
 Способ получения жирующих средствдля кожи 07.01.1981 г. № документа 00794076
 Водный состав для жированиямеховых шкурок 23.01.1981 г. № документа 00798177
 Состав для обработки меховых и кожаных изделий 23.10.1982 г. № документа 00968073
 Способ отделки изделий из синтетических полимерных материалов 07.03.1983 г. № документа 01002333
 Способ получения сульфатов оксиэтиленовых эфиров моноэтаноламида жирных кислот 15.06.1984 г.
 Способ получения эмульгатора для жирования кож 23.06.1985 г. № документа 01162793
 Способ получения эмульгатора для жирования кож 23.06.1985 г. № документа 01162794
 Состав для жирования кожи 28.02.1986 г. № документа 01214765
 Состав для отделки кожи 30.09.1987 г. № документа 01341202
 Аппретура для изделий из кожи 30.08.1987 г. № документа 01333714
 Способ дубления кож 30.06.1989 г. № документа 01490163
 Способ получения кож белого и светлого тонов 23.12.1990 № документа 01615182
 Способ выработки кож 07.09.1991 г. № документа 01675334
 Способ выработки кож для низа обуви 30.11.1991 г. № документа 01694645
 Состав для жирования кожи «суфол» 30.05.1993 г. № документа 01818352
 Способ крашения кожи 30.04.1993 г. № документа 01812254

Примечания

Ссылки 
 М. Л. Дербаремдикер
 Японские евреи
 Ученики «Перлины» посетили Бердичев
 Скончался Марк
 Документ с «надлежащим подписом»

Выпускники вузов Киева